Медаль «В память 1500-летия Киева» — государственная награда СССР. 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1982 года в ознаменование 1500-летия города Киева. Автор рисунка медали — художник Е. Г. Кудь.

История 
Первое вручение медали «В память 1500-летия Киева» было произведено 26 мая 1982 года. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарем ЦК Компартии Украины В. В. Щербицкий вручил медаль Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу «за огромный вклад в социально-культурное и экономическое развитие столицы Украины города-героя Киева».

Положение о медали 
Медалью «В память 1500-летия Киева» награждаются:
 рабочие, специалисты народного хозяйства, работники науки и культуры, государственных учреждений и общественных организаций, военнослужащие, пенсионеры и другие лица, внёсшие своим трудом вклад в экономическое и социально-культурное развитие города, проживающие, как правило, в Киеве или его пригородах не менее 10 лет;
 участники обороны Киева в период Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Киева», партизаны и подпольщики, сражавшиеся с врагом в Киеве и его окрестностях, лица, принимавшие участие в освобождении города в составе Вооруженных Сил СССР, независимо от места их проживания в настоящее время.

Награждение медалью «В память 1500-летия Киева» производится от имени Президиума Верховного Совета СССР исполнительным комитетом Киевского городского Совета народных депутатов.

Медаль «В память 1500-летия Киева» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «В память 250-летия Ленинграда».

Описание медали 
Медаль «В память 1500-летия Киева» изготовляется из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали на фоне развёрнутых знамён и расходящихся лучей расположено изображение монумента в честь Великой Октябрьской социалистической революции, воздвигнутого в городе Киеве. В верхней части медали по окружности надпись: «В память 1500-летия Киева».

На оборотной стороне медали в верхней её части помещено изображение медали «Золотая Звезда», под ней — надпись в две строки: «ГОРОДУ-ГЕРОЮ СЛАВА!». В нижней части медали помещено изображение здания Верховного Совета Украинской ССР, за ним справа — изображение памятника культуры XI века — Софийского музея.

Все надписи и изображения на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой зелёного цвета шириной 24 мм с красной и голубой полосками по краям шириной 2 мм каждая. Посередине ленты красная полоса шириной 8 мм, окаймлённая по краям двумя золотистыми полосками по 0,5 мм с расстоянием между ними 1 мм.

Иллюстрации

Литература

Ссылки 

В память 1500-летия Киева
Юбилейные медали